Нос Страх () може да се отнася за:

 Нос Страх (филм, 1962) – американски филм от 1962 г. на режисьора Дж. Ли Томпсън.
 Нос Страх (филм, 1991) – американски филм от 1991 г. на режисьора Мартин Скорсезе.

Вижте също 
 Кейп Фир